Шлях майстра. Історія сімейної британської фірми, що стала світовим брендом (англ. Shoemaker: The Untold Story of the British Family Firm that Became a Global Brand) — книга Джозефа Вільяма Фостера, співвласника міжнародної компанії Reebok. Українською книга видана у 2022 році видавництвом «Наш Формат».

Про книжку 
Ця книжка для тих, кого цікавлять нетипові історії відомих компаній — від падінь і невдач до світового бренду. Для тих, хто розвиває власний бізнес чи думає про його заснування. Це щира розповідь Джо Фостера про себе, родину й бізнес. Це шлях, що перетворив непевний стартап на славетну компанію. І це натхнення для всіх, хто мріє розпочати власну справу, але боїться викликів.

В цій книжці ви дізнаєтеся історію успішної компанії з перших уст. Засновник Reebok не любив ні бігати, ні шити взуття. Як же йому вдалося створити успішний бізнес? Бізнес-тренери ж кажуть, що треба любити те, що робиш! Усе просто: він народився в родині взуттярів, а його дідусь навіть шив кросівки для олімпійських чемпіонів. Усе складно: війна забрала статки й дитинство, він не успадкував сімейного бізнесу і через скруту жив із дружиною на зруйнованій фабриці. Це нетипова історія про підприємницьку жилку й масштабування бізнесу, великі амбіції, віру в себе та бажання продовжувати сімейну справу у власному темпі, кілька перипетійних десятиліть, аж поки Reebok із сімейної справи не перетвориться на світовий бренд.

Про автора 
Джозеф Вільям Фостер — співзасновник Reebok, внук Джо Фостера, винахідника взуття із шипами та власника майстерні J. W. Foster and Sons. Разом з братом створив взуттєвий бізнес Mercury Sports Footwear, який через рік перейменували на Reebok. У 2022 році став головою LetsLocalise — організації, яка залучає бізнес і приватних осіб до розвитку британської шкільної освіти.

Примітки